tnftp (ранее, lukemftp) — это FTP-клиент для Unix-подобных операционных систем. Он основан на оригинальном FTP-клиенте BSD и является FTP-клиентом по умолчанию, включённым в NetBSD, FreeBSD, OpenBSD и Darwin. Он поддерживается Luke Mewburn.

Следует отметить его поддержку автодополнения на стороне сервера, возможность, отсутствующую в FTP-клиенте из GNU inetutils.

Свободные FTP-клиенты
NetBSD